Jindřichovice est un toponyme qui peut désigner :

Jindřichovice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Jindřichovice, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Jindřichovice pod Smrkem, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie